In folgenden Städten gibt es eine Luftseilbahn, die den Rhein überquert:

 Koblenz, siehe Seilbahn Koblenz, Errichtung zur Bundesgartenschau 2011, größte Seilbahn Deutschlands
 Köln, siehe Kölner Seilbahn, Errichtung zur Bundesgartenschau 1957